La saison 2014-2015 du championnat de Pologne de football de deuxième division est la  de l'histoire de la compétition et la  l'appellation « I liga ». Ce championnat oppose dix-huit clubs polonais en une série de trente-quatre rencontres, disputées selon le système aller-retour où les différentes équipes se confrontent une fois par phase, et où les deux premiers gagnent le droit d'accéder à la première division l'année suivante. Cette édition débute le  et se termine le .

Le Widzew Łódź et le Zagłębie Lubin sont les deux clubs relégués de première division. Le Wigry Suwałki, le Pogoń Siedlce, le Chrobry Głogów et le Bytovia Bytów sont ceux qui accèdent à la division cette saison, en provenance du niveau inférieur.

À la fin de saison, le Zagłębie Lubin, premier avec huit points d'avance sur le troisième, réussit à remonter en première division. Le Bruk-Bet Nieciecza, deuxième, gagne aussi sa place parmi l'élite, pour la première fois de son histoire.

Au contraire, le GKS Tychy, le Widzew Łódź et le Flota Świnoujście, forfait après la , sont relégués en troisième division. Il s'agit ainsi de la deuxième relégation successive pour le club de Łódź, encore en D1 l'année précédente.

Les dix-huit clubs participants 

Légende :

Compétition

Classement

Classement général 

Règles de classement : 1. points ; 2. points particuliers ; 3. différence de buts particulière ; 4. buts inscrits particuliers ; 5. différence de buts ; 6. buts inscrits.
Source :  90minut.pl
Départage(s) : 
| valign=top align=left width=50% |

|}

Équipe en tête journée par journée

Tableau des rencontres 

|-bgcolor=white
|colspan=30 align=left style="border-left-style:hidden; border-right-style:hidden; border-bottom-style:hidden" |

|}

Note A : Match gagné ou perdu par forfait, le Flota Świnoujście s'étant retiré de la compétition.
Note B : Match perdu par forfait, le Widzew Łódź n'ayant pas pu présenter un stade conforme aux règles de la fédération.
Note C : Match gagné par forfait.

Matches de barrage 
Ces deux matches, disputés selon le système aller-retour, opposent le  du championnat, le Pogoń Siedlce, au  de troisième division, le Raków Częstochowa. Le vainqueur de cette double confrontation obtient sa place pour l'édition 2015-2016 de I liga.

Le Pogoń Siedlce sort vainqueur à la faveur des buts marqués à l'extérieur.

Statistiques

Meilleurs buteurs 
21 buts
   (GKS Katowice)
16 buts
   (Bruk-Bet Nieciecza)
15 buts
   (Bytovia Bytów)
14 buts
  Tomasz Mikołajczak (Chojniczanka Chojnice)
13 buts
   (Wisła Płock)
Source : 90minut.pl

Notes et références 
 Notes :

 Références :

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Pologne de football D2 
 Championnat de Pologne de football 2014-2015
 Coupe de Pologne de football 2014-2015

Lien externe 
  Le championnat sur 90minut.pl

Championnat de Pologne de football de deuxième division
Championnat Pologne football 2014-2015 D2
Championnat Pologne football 2014-2015 D2